Генриетта — женское имя, производное от мужского имени Генрих или Генри.

 Генриетта Аделаида Савойская (1636—1676) — принцесса Савойская, в браке — курфюрстина Баварии.
 Генриетта Бельгийская (1870—1948) — бельгийская принцесса, старшая дочь графа Фландрии Филиппа Бельгийского.
 Генриетта Клевская (1542—1601) — старшая дочь первого герцога Неверского, наследница Невера и Ретеля.
 Генриетта Французская (1727—1752) — французская принцесса, дочь короля Франции Людовика XV.
 Генриетта Анна Стюарт (1644—1670) — герцогиня Орлеанская, младшая дочь Карла I Стюарта и Генриетты Марии Французской.
 Генриетта Босманс (1895—1952) — нидерландский композитор. Дочь Генри Босманса, виолончелиста оркестра Концертгебау, и Сары Бенедиктс.
 Генриетта Владимировна Ромодина (род. 1931) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
 Генриетта Юлия Герц (1764—1847) — писательница эпохи раннего романтизма, хозяйка знаменитого берлинского литературного салона. Супруга врача и писателя Маркуса Герца.
 Генриетта Каролина Пфальц-Биркенфельдская (1721—1774) — принцесса Пфальц-Биркенфельдская, дочь пфальцграфа Кристиана III Биркенфельдского и Каролины Нассау-Саарбрюккенской, жена ландграфа Гессен-Дармштадтского Людвига IX.
 Генриетта Суон Ливитт (1868—1921) — американский астроном, известная своими работами по изучению переменных звёзд.
 Генриетта Мария (1609—1669) — младшая дочь французского короля Генриха IV и Марии Медичи, выданная замуж в 1625 году за Карла I Стюарта, короля Англии, Шотландии и Ирландии.

Другое 
 (225) Генриетта — астероид, открытый в 1882 году.